Regal Records (1914) - Een Brits platenlabel.

Regal Records (1921) - Een Amerikaans platenlabel voor jazz.

Regal Records (Spanje) - Een Spaans platenlabel.

Regal Records (1949) - Een Amerikaans platenlabel voor populaire muziek en jazz.